

Geografia 
 Twist – comune della Bassa Sassonia (Germania)
 Twist – comunità non incorporata della Contea di Cross, Arkansas (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Twist – genere musicale e ballo
 Twist – album di Dave Dobbyn del 1994
 Twist – traccia dell'album Life Is Peachy dei Korn del 1996
 Twist – traccia dell'album Farmhouse dei Phish del 2000
 Twist – singolo dei Goldfrapp del 2003
 Bam Bam Twist – singolo di Achille Lauro del 2020

Altro 
 Twist – esercizio
 Twist – Azienda di Car sharing
Twist – in chimica, conformazione tridimensionale di alcune molecole quali il cicloesano